John Luther Zimmerman, né le  à Birmingham (Alabama), est un patineur artistique américain.

Avec Kyoko Ina, il est médaillé de bronze en couple aux Championnats du monde de patinage artistique 2002, médaillé d'argent aux Championnats des quatre continents de patinage artistique 2000 et médaillé de bronze aux Championnats des quatre continents de patinage artistique 2001.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec trois partenaires :
 Brie Teaboldt (1 saison : 1994-1995)
 Stephanie Stiegler (2 saisons : 1995-1997)
 Kyoko Ina (4 saisons : 1998-2002)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique américain
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Naissance en novembre 1973
Naissance à Birmingham (Alabama)